Jalaun (district), een district in India
Jalaun (stad), een plaats en gemeente in India